Villarrica o Villa Rica puede referirse a:

Lugares

En Chile
 Villarrica, comuna de la provincia de Cautín en la región de la Araucanía, Chile.
 Villarrica, volcán chileno.
 Villarrica, centro de esquí sobre el volcán anterior.
 Lago Villarrica, cercano al volcán homónimo.
 Parque nacional Villarrica, en Chile.
 Diócesis de Villarrica, diócesis católica en Chile.

En Colombia
 Villa Rica, municipio y localidad del departamento del Cauca, Colombia.
 Villarrica, municipio del departamento del Tolima, Colombia.

En los Estados Unidos
 Villa Rica,  localidad del condado de Carroll en el estado de Georgia, Estados Unidos.

En el Paraguay
 Villarrica, municipio y ciudad capital del departamento de Guairá, Paraguay.

En el Perú
 Distrito de Villa Rica, distrito de la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco, Perú.
 Villa Rica, localidad capital del distrito homónimo ubicado en la provincia de Oxapampa en el departamento de Pasco, Perú.

Historia 
 Departamento de Villarrica, antigua división territorial de Chile.
 Villa Rica del Espíritu Santo, ciudad extinta del Paraguay.

Cine
 Villa Rica del Espíritu Santo, filme argentino de 1945.